Жак Симо́н (; 25 марта 1941, Омонвиль-ла-Рог — 5 декабря 2017, Валонь) — французский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1960 году выступлениями за клуб «Шербур», в котором провел три сезона, приняв участие в 65 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Нант», к составу которого присоединился в 1963 году. Сыграл за команду из Нанта следующие пять сезонов. В составе «Нанта» был одним из лучших бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,47 гола за игру первенства. В сезоне 1964/65 стал лучшим бомбардиром французского футбольного первенства.

В течение 1968—1970 годов защищал цвета клуба «Бордо». Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Ред Стар» в 1973 году.

Карьера за сборную 
В 1965 году дебютировал в официальных матчах в составе сборной Франции. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 5 лет, провел в форме главной команды страны 15 матчей.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1966 года в Англии.

Достижения 
 Чемпион Франции (2): 1964/65, 1965/66
 Лучший бомбардир чемпионата Франции: 1965

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Profile
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com 
 Статистика выступлений на сайте footballdatabase.eu 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Шербур»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Ред Стар»